landschap met heuvelland
 schilderij van zo'n landschap
 het Zuid-Limburgse heuvellandschap